Ostrówki ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Ostrówki (Kurzętnik) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Kurzętnik
 Ostrówki (Budzyń) (Bismarcksruhm) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Budzyń
 Ostrówki (Dąbrowice) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Dąbrowice
 Ostrówki (Wohyń) in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Wohyń
 Ostrówki (Zabłudów) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Zabłudów